Die Enduro-Weltmeisterschaft 2017 war die 28. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Gegenüber dem Vorjahr wurde die Anzahl der Meisterschaften auf zwei reduziert: Enduro 2 mit Motorräder bis 250 cm³ und Enduro GP mit Motorrädern über 250 cm³. Eine Unterscheidung nach Zwei- und Viertakt erfolgte nicht mehr. In der Juniorenwertung konnten Motorräder aus den Klassen Enduro 2 und Enduro GP gefahren werden, das Alterslimit betrug 23 Jahre. In der Enduro Youth-Wertung konnten Motorräder mit 100 bis 125 cm³ Zweitakt genutzt werden, das Alterslimit betrug 20 Jahre. Bei den Frauen konnten Motorräder aus den Klassen Enduro 2 und Enduro GP gefahren werden.

Rennkalender
Der ursprüngliche Rennkalender sah neun WM-Läufe vor: So waren zuerst noch ein Lauf im slowakischen Púchov sowie einer in Argentinien (für den aber noch kein klarer Ort festgelegt war) vorgesehen. Ende März wurde der Lauf in Púchov abgesagt, damit entfiel auch einer von vier geplanten WM-Läufen bei den Frauen. Im April sprang das griechische Grevena als Ersatz ein. Für die Frauen war jedoch kein Ersatz vorgesehen und es blieb bei drei Läufen in dieser Klasse. Mitte Juni wurde der geplante Lauf in Argentinien ersatzlos abgesagt.

Schlussendlich wurden folgende acht WM-Läufe durchgeführt:

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro GP

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerin

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Trivia 
In der Historie dieser Veranstaltung war Maria Franke nach Thomas Bieberbach im Jahr 1990 erst die zweite aus dem Kreis der deutschen Motorsportler, die den Weltmeistertitel errang.

Weblinks 
 FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIPS, FIM YOUTH ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP, FIM WOMEN’S ENDURO WORLD CUP REGULATIONS 2017
 baboons.de - Enduro WM
 endurogp.org
 fim-live.com - Enduro

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2017